Лас Таблас де Санта Роса има више значења:

 Лас Таблас де Санта Роса, Игнасио Гонзалез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Таблас де Санта Роса, Лос Ромеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Таблас де Санта Роса, Хесус Гомез Васкез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику